A neo-oszmanizmus (törökül Neo-Osmanlıcılık vagy Yeni Osmanlıcılık), vagy neo-ottomanizmus egy több jelentéssel bíró politikai kulcsszó. A neo-oszmánizmust kritikus értelemben is használják, a török külpolitikával szembeni fenntartások kifejezésére, tágabb értelemben pedig körbeírja Törökország neoimperialista nézeteit, az ország erős(ebb) iszlámhoz történő fordulását, a külpolitika arab világra való irányulását és ezzel a korábbi Oszmán Birodalom befolyását.A neo-oszmánizmus képviselőinek Recep Tayyip Erdoğant, és a korábbi török miniszterelnökötök, Ahmet Davutoğlut tartják, aki ezt a megjelölést viszont elutasítja.

Az oszmánizmus eredetileg a Tanzimat-korszakban kialakult felfogás volt, amely az Oszmán Birodalom minden lakóját egyenrangú állampolgárnak tekintette, vallásra és etnikai hovatartozásra való tekintet nélkül, ellentétben az akkori Millets szervezettel.

Fordítás 

Oszmán Birodalom
Iszlamizmus